Aon Center es el nombre de dos rascacielos:

 El Aon Center (Chicago) tiene 83 pisos y 346 metros.
 El Aon Center (Los Ángeles) tiene 62 pisos y 262 metros.